Voici la liste des planètes mineures numérotées de 150001 à 151000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 150001 à 151000

150001-150100

150101-150200

150201-150300

150301-150400

150401-150500

150501-150600

150601-150700

150701-150800

150801-150900

150901-151000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000